Kafubu steht für:

Kafubu (Luapula), ein Fluss in Demokratischen Republik Kongo
Kafubu (Kafue), ein Fluss in Sambia